Plaatsen in de verenigde staten
Brush (Colorado), een city in de Amerikaanse staat Colorado 
Brush Prairie, een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Brush Creek, een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Brush Creek (rivier), zijrivier van de Lehigh River 

Personen
 Brush, Charles F., een Amerikaans uitvinder, ondernemer en filantroop
Alan Brush, archeoloog
Alanson Brush, uitvinder van de Brush Motor Car Company

De Mens
Brush border, de Engelstalige naam voor borstelzoom

Media
Brush Strokes, een televisie-serie
Brush With Fate, een televisiefilm

Voertuigen
Brush Motor Car Company, een Amerikaans automerk